

Deportes

CAF (África) 
  Algerian Ligue Professionnelle 2.
  Segunda División de Burkina Faso.
  Segunda División de Costa de Marfil.
  Segunda División de Egipto.
  Segunda División de Guinea.
  Segunda División de Guinea Ecuatorial.
  Super Liga Nacional de Kenia.
  Segunda División de Lesoto.
  GNF 2 del fútbol marroquí.
  Nigeria National League.
  Segunda División del Congo.
  Segunda División de las Islas Reunión.
  Primera División Nacional de Suazilandia.
  Primera División de Sudáfrica.
  Liga Premier de Sudán del Sur.
  Tunisian Ligue Professionnelle 2.
  Gran Liga de Uganda.
  Segunda División de Zambia.

Concacaf (América del Norte, América Central y El Caribe) 

  USL Championship.
  Ascenso MX.
  Liga de Ascenso.
  Liga de Plata.
  Primera División.
  Liga de Ascenso.
  Segunda División.
  Ascenso LPF.
  Primera Liga de Antigua y Barbuda.
  División Uno de Aruba.
  Segunda División de Barbados.
  Primera División de Bermudas.
  Torneo de Ascenso.
  Sekshon Amatúr.

  Primera División de Dominica.
  Liga de Conferencia de Granada.
  Promoción de Honor Regional 1 de Guadalupe.
  Promotion d'Honneur.
  Segunda División de Haití.
  CIFA Primera División.
  Virgin Gorda Football League.
  Western Confederation Super League.
  Promoción de Honor de Martinica.
  SKNFA Primera División.
  SVGFF First Division, de San Vicente y las Granadinas.
  División de Plata de Santa Lucía.
  SVB Tweede Divisie.
  Nacional Super League.

Conmebol (América del Sur) 

  Primera B Nacional.
  Nacional B Simón Bolívar.
  Serie B.
  Primera B.
  Primera B.

  Serie B.
  División Intermedia.
  Segunda División.
  Segunda División Profesional.
  Segunda División.

AFC (Asia) 

  Primera Liga China.
  K League Challenge, del fútbol surcoreano.
  United Football League Division 2, del fútbol filipino.
  J. League Division 2, del fútbol japonés.
  Premier League de Malasia.
  Liga Nacional 2 de Birmania.
  Primera Liga de Uzbekistán.
  V.League 2, del fútbol vietnamita.
  Campeonato de Liga de Bangladesh
  LFA Segunda División

  Qatargas League.
  Primera División de Hong Kong.
  División 1 de EAU.
  División 1 de Tailandia.
  Segunda División de Baréin.
  Primera División de Indonesia.
  Brunei Premier League.
  Primera División de Omán.
  Primera División de Sri Lanka.
  Primera Liga de Tayikistán.

UEFA (Europa) 

  Kategoria e Parë, del fútbol albanés.
  2. Bundesliga, del fútbol alemán.
  Segunda División de Andorra.
  Primera Liga de Armenia.
  Primera Liga de Austria.
  Primera División de Azerbaiyán.
  Segunda División de Bélgica.
  Primera Liga de Bielorrusia.
  Primera Liga de la República Srpska, del fútbol bosnio.
  Primera Liga de la Federación de Bosnia y Herzegovina.
  B PFG, del fútbol búlgaro.
  Segunda División de Chipre.
  Druga HNL, del fútbol croata.
  Primera División de Dinamarca.
  Primera División de Escocia.
  2. liga, del fútbol eslovaco.
  Segunda Liga de Eslovenia.
  Segunda División de España.

  Esiliiga, del fútbol estonio.
  Segunda División de Finlandia.
  Ligue 2, del fútbol francés.
  Cymru Alliance, del fútbol galés.
  First Division, del fútbol galés.
  Pirveli Liga, del fútbol georgiano.
  Gibraltar Second Division.
  Beta Ethniki, del fútbol griego.
  Nemzeti Bajnokság II, del fútbol húngaro.
  Football League Championship, del fútbol inglés.
  Liga de Primera División de Irlanda.
  IFA Championship, del fútbol norirlandés.
  1. deild karla, del fútbol islandés.
  1. deild, del fútbol feroés.
  Liga Leumit, del fútbol israelí.
  Serie B, del fútbol italiano.
  Birinszi Liga, del fútbol kazajo.
  Liga e Parë, del fútbol de Kosovo, (asociado).

  Primera Liga de Letonia.
  1 Lyga, del fútbol lituano.
  Éirepromotioun, del fútbol luxemburgués.
  Segunda Liga de Macedonia.
  Primera División de Malta.
  Liga 1 de Moldavia.
  Segunda División de Montenegro.
  Adeccoligaen, del fútbol noruego.
  Eerste Divisie, del fútbol neerlandés.
  I Liga,del fútbol polaco.
  Segunda División de Portugal.
  Druhá liga, del fútbol checo.
  Liga II, del fútbol rumano.
  Campeonato de Fútbol de la Liga Nacional, del fútbol ruso.
  Prva Liga Srbija, del fútbol serbio.
  Superettan, del fútbol sueco.
   Challenge League, del fútbol suizo.
  TFF Primera División, del fútbol turco.
  Persha Liha, del fútbol ucraniano.

OFC (Oceanía) 
  División-B de Tuvalu.
  Deuxième division.
  Division 2.
  Division 1.
  Segunda División de las Islas Cook.
  Segunda División de Fiyi.
  Segunda División de Nueva Caledonia.
  División 1 de Vanuatu.
  Primera División de Samoa.
  PNG National Club Championship.

Sin afiliación o provisionales 
  Segunda División de Gozo.
  Jersey Championship.
  Orkney B-League.
  Tasmania Northern Championship.
  Tasmania Southern Championship.

Fuerzas armadas

Divisiones de ejército 
 2.ª División de Ejército del Ejército Argentino (1905-1960).
 2.ª División de Ejército del Ejército Argentino (2011-presente).
 II División de Ejército del Ejército de Chile.
 Segunda División del Ejército Nacional del Ejército Nacional de Colombia.
 II División de Ejército del Ejército del Perú.

Divisiones de infantería 
 2.ª División de Infantería del Ejército Británico.
 2.ª División SS Das Reich de las Waffen-SS.
 2.ª División de Marines del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
 2.ª División del Ejército Imperial Japonés.

Divisiones de caballería 
 2.ª División Panzer del Heer.
 2.ª División Blindada del Ejército de Tierra francés.

Divisiones de artillería 
 2.ª División Antiaérea de la Luftwaffe.